Bernex est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Bernex, commune suisse du canton de Genève ;
 Bernex, commune française du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 Antoine-Théodore Bernex, (1813-1889), maire de Marseille ;
 Jean Bernex, (1893-1947), homme politique français.

Homonymie de toponyme